La Copa Davis 1903 fue la 3.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 4 al 8 de agosto de 1903. Gran Bretaña se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Estados Unidos por 4 a 1.

Resultado

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1903